Cardencha puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
 El nombre común de la planta Dipsacus pilosus.
 El nombre común de la planta Onopordum nervosum.
 El nombre común de la planta Silybum marianum.
 El nombre común de la planta Sonchus crassifolius (Asterales: Asteraceae).